Турската крепост Карс е обсаждана многократно по време на руско-турските войни през XIX век. В Уикипедия на български език може да намерите статии за:
 щурма през 1828 година;
 обсадата по време на Кримската война;
 двете обсади по време на войната от 1877-1878 година.

Карс